Zdzisław Czarnecki (dyrygent)
 Zdzisław Czarnecki (filozof)
 Zdzisław Czarnecki (policjant)